Blăgești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Blăgești (Bacău)
 Blăgești (Vaslui)